TARI – tassa sui rifiuti in vigore in Italia
 Tarì – monete circolate nell'area del Mediterraneo
 Tari Tari – serie televisiva anime giapponese
 Il Tarì – polo produttivo e fieristico a Marcianise in provincia di Caserta

Geografia 
 Tari –  città della Papua Nuova Guinea
 Distretto di Tari – distretto della Papua Nuova Guinea

Persone 
 Antonio Tari – filosofo, scrittore e critico musicale italiano
 Aryan Tari  – scacchista norvegese